Igor Sergueïevitch Makarov - en russe :  - (né le  à Moscou en URSS) est un joueur professionnel russe de hockey sur glace. Il évolue au poste d'attaquant.

Biographie

Carrière en club 
En 2004, il commence sa carrière avec l'équipe réserve des Krylia Sovetov pensionnaire Pervaïa liga. Il fait ensuite ses débuts avec l'équipe première dans la Vyschaïa liga. Il est repêché par les Blackhawks de Chicago en ,  au total, au repêchage d'entrée dans la LNH 2006. Il se joint alors au SKA Saint-Pétersbourg dans la Superliga. Le , il est échangé contre Oleg Saprykine au HK Dinamo Moscou.

Carrière internationale 
Il représente la Russie au niveau international. Il a participé aux sélections jeunes. Il prend part au Défi ADT Canada-Russie en 2005.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

En club 

|2003-2004 || Krylia Sovetov 2|| Pervaïa liga ||1 ||0 ||0 ||0 || 0|| || || || ||
|-
|2004-2005 || Krylia Sovetov 2|| Pervaïa liga ||38 ||13 ||15 ||28 || 44|| || || || ||
|-
|2004-2005 || Krylia Sovetov || Vyschaïa liga ||6 ||2 ||2 ||4 ||4 ||1 ||0 ||0 ||0 ||0
|-
|2005-2006 || Krylia Sovetov || Vyschaïa liga ||35 ||9 ||7 ||16 ||20 ||17 ||3 ||4 ||7 ||20
|-
|2006-2007 || SKA Saint-Pétersbourg || Superliga ||48 ||7 ||2 ||9 ||47 ||3 ||1 ||0 ||1 ||2
|-
|2007-2008 || SKA Saint-Pétersbourg || Superliga ||49 ||4 ||12 ||16 ||26 ||9 ||2 ||1 ||3 ||35 
|-
|2008-2009 || SKA Saint-Pétersbourg || KHL ||42 ||9 ||8 ||17 ||61 ||3 ||1 ||0 ||1 ||2
|-
|2009-2010 || SKA Saint-Pétersbourg || KHL || 26|| 4|| 2|| 6|| 28|| || || || ||
|-
|2009-2010||HK Dinamo Moscou || KHL || 25|| 1|| 2|| 3|| 33|| 4|| 0|| 0|| 0|| 0
|-
|2010-2011 || IceHogs de Rockford || LAH || 68|| 11|| 13|| 24|| 49|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2011-2012|| SKA Saint-Pétersbourg || KHL || 42|| 9|| 9|| 18|| 14|| 12|| 2|| 7|| 9|| 8
|-
| 2012-2013|| SKA Saint-Pétersbourg || KHL|| 49|| 10|| 17|| 27|| 47|| 6|| 0|| 2|| 2|| 2
|-
| 2013-2014 || SKA Saint-Pétersbourg || KHL || 47|| 9|| 4|| 13|| 61|| 7|| 0|| 0|| 0|| 4
|-
|2014-2015 || SKA Saint-Pétersbourg || KHL || 17|| 1|| 2|| 3|| 22|| -|| -|| -|| -|| -
|-
|2014-2015|| Neftekhimik Nijnekamsk || KHL || 7|| 2|| 0|| 2|| 6|| -|| -|| -|| -|| -
|-
|2014-2015|| HK CSKA Moscou || KHL || 20|| 5|| 4|| 9|| 7|| 14|| 1|| 2|| 3|| 23
|-
| 2015-2016 || HK CSKA Moscou || KHL || 24 || 2 || 1 || 3 || 61 || 8 || 0 || 0 || 0 || 29
|-
| 2016-2017 || Salavat Ioulaïev Oufa || KHL || 32|| 6|| 9|| 15|| 8|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2017-2018 || Salavat Ioulaïev Oufa || KHL || 50|| 6|| 6|| 12|| 52|| 12|| 1|| 2|| 3|| 6
|-
| 2018-2019 || HK Dinamo Moscou || KHL || 46|| 5|| 8|| 13|| 20|| 11|| 0|| 1|| 1|| 12
|-
| 2019-2020 || Avangard Omsk || KHL || 24|| 1|| 1|| 2|| 8|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2019-2020 || Sibir Novossibirsk || KHL  ||18 ||2 ||1 ||3 ||7 ||5 ||0 ||0 ||0 ||12

Au niveau international 

| 2005 || align="left"| Championnat du monde moins de 18 ans || 6|| 5|| 0|| 5|| 2|| -2|| align="left"|Cinquième place
|-
| 2007 || align="left"| Championnat du monde junior || 6|| 2|| 4|| 6|| 2|| +5||align="left"| Médaille d'argent

Notes et références 

Naissance en septembre 1987
Joueur international russe de hockey sur glace
Choix de repêchage des Blackhawks de Chicago
Joueur des Krylia Sovetov
Joueur du SKA Saint-Pétersbourg
Joueur du HK Dinamo Moscou
Joueur des IceHogs de Rockford
Attaquant de hockey sur glace
Joueur du Neftekhimik Nijnekamsk
Joueur du HK CSKA Moscou
Joueur du Salavat Ioulaïev Oufa